Kadov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kadov, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Kadov, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Kadov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina